Валенса — власна назва.

Особи 
Лех Валенса

Топоніми

Валенса (мікрорегіон)

Валенса (Португалія)